Bömke ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Bömke (1921–2002), deutscher Schriftsteller, Maler und Bibliothekar
 Richard Bömke (1846–1907), deutscher Kaufmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Zeche Friedrich der Große und der Essener Credit-Anstalt, Kommerzienrat und Stadtverordneter der Stadt Essen

Siehe auch:
 Boemke